Borstel (Diepholz)
 een naamelement in tal van andere plaatsnamen in de noordelijke helft van Duitsland, bijvoorbeeld Bad Fallingbostel
 Bierbostel